Ellenbrook – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
 Ellenbrook – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester